Metallurg bezeichnet

 einen Beruf im Hüttenwesen, vgl. Metallurg (Beruf), siehe Metallurgie
 einen russischen Eishockeyklub, siehe HK Metallurg Magnitogorsk
 einen russischen Eishockeyklub, siehe Metallurg Nowokusnezk
 einen russischen Fußballverein, siehe Metallurg-Jenissei Krasnojarsk
 einen russischen Fußballverein, siehe FK Metallurg-Kuzbass Nowokusnezk
 einen lettischen Eishockeyklub, siehe HK Liepājas Metalurgs
 einen lettischen Fußballverein, siehe Liepājas Metalurgs (Fußballverein)
 einen ukrainischen Fußballverein, siehe Metalurh Donezk
 einen ukrainischen Fußballverein, siehe Metalurh Saporischschja